Седиу (фр. Sédhiou) — многозначный термин.

 Седиу — город на юго-западе Сенегала, административный центр одноимённых области и департамента.
 Седиу — область на юго-западе Республики Сенегал.
  — департамент в Сенегале.